Половики — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Половики — деревня в Мядельском районе Минской области.

Россия 
 Половики — деревня в Невельском районе Псковской области.